На финансовых рынках недооценка - это термин, используемый при оценке акций. Рейтинговая система может быть трехуровневой: «избыточный вес», «равный вес» и «недостаточный вес», или пятиуровневая: «покупать», «избыточный вес (выше рынка)», «держать», «недостаточный вес (ниже рынка)» и «продавать». Также используются опережающие, нейтральные, слабые показатели, а также покупать, докупать, держать, снижать (долю) и продавать.

Если по мнению аналитиков, акция считается недооцененной, то это говорит о том, что инвестор должен уменьшить её долю в портфеле, чтобы она имела меньший "вес".  Например, у инвестора в портфеле:

  10% акций в ритейле
  15% в оборонной промышленности
  25% в обрабатывающей промышленности
  50% в высоких технологиях

Если же брокер говорит, что ритейл имеет "недостаточный вес", то это означает, что инвестору рекомендуется снизить долю акций в сегменте ритейла. Аналитик давая прогноз, ожидает, что общая доходность акций будет ниже средней доходности отрасли с поправкой на риск в течение следующих 12-18 месяцев. Ещё говорят, что акции находятся "ниже рынка".

Рынок ценных бумаг
Экономические термины